«Крестный путь» () — немецкий драматический фильм режиссёра Дитриха Брюггемана. Премьера состоялось на Международный Берлинском кинофестивале 9 февраля 2014 года.

Сюжет 
Повествование разбито на 14 глав в соответствии с этапами крестного пути Иисуса Христа. Семья 14-летней Марии принадлежит католическому приходу, отличающемуся особым фанатизмом и приверженностью строгим канонам, существовавшим до Второго Ватиканского собора. Под влиянием красноречия отца Вебера и под давлением матери, в штыки принимающей любое несогласие, Мария думает только о том, чтобы стать ближе к богу. А для этого надо подавлять свои желания и отказываться от маленьких радостей, которые подбрасывает жизнь, — например, вкусной пищи или общения с симпатизирующим ей мальчиком. Она даже мечтает отдать богу свою жизнь для того, чтобы тот вылечил маленького брата, имеющего признаки аутизма. Доведя себя до истощения, Мария попадает в больницу и оказывается на пороге смерти...

В ролях 
 Леа ван Акен — Мария
 Франциска Вайс — мать
 Флориан Штеттер — отец Вебер
 Люси Арон — Бернадетт
 Мориц Кнапп — Кристиан
 Клаус Михаэль Камп — отец
 Георг Веш — Томас
 Кьяра Пальмери — Катарина
 Линус Флур — Йоханнес
 Бирге Шаде — учитель физкультуры
 Рамин Яздани — врач
 Ханс Цихлер — директор похоронного бюро

Награды и номинации 
 2014 — участие в основной конкурсной программе Берлинского кинофестиваля, где лента была удостоена приза «Серебряный медведь» за лучший сценарий (Анна Брюггеман, Дитрих Брюггеман) и приза экуменического жюри (Дитрих Брюггеман).
 2014 — три приза Вальядолидского кинофестиваля: приз «Серебряный колос», приз ФИПРЕССИ, приз молодёжного жюри (все — Дитрих Брюггеман).
 2014 — приз студенческого жюри на Эдинбургском кинофестиваля (Дитрих Брюггеман).
 2014 — специальный приз жюри кинофестиваля в Абу-Даби (Дитрих Брюггеман).
 2014 — экуменический приз на Норвежском кинофестивале (Дитрих Брюггеман).
 2014 — номинация на приз зрительских симпатий Чикагского кинофестиваля.
 2015 — номинация на национальную румынскую премию «Гопо» за лучший европейский фильм.

Ссылки 

Фильмы-драмы Германии
Фильмы-драмы Франции
Критика религии в фильмах